Дисциплината 50 м свободен стил при мъжете на Летните олимпийски игри 2012 се провежда на 2 и 3 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

50 м свободен стил (мъже)